Аксентьев — русская фамилия.

Известные носители 
 Аксентьев, Борис Николаевич (1894—1939) — советский ботаник и селекционер.
 Аксентьев, Георгий Николаевич (1907—1972) — украинский советский географ, гидротехник.
 Аксентьев, Иосиф Иосифович (род. 1948) — российский политический и общественный деятель.
 Аксентьев, Леонид Александрович (1932—2020) — советский и российский математик, профессор.

См. также 
 Аксентьева, Зинаида Николаевна (1900—1969) — астроном, член-корреспондент Академии наук УССР.
 Аксентьев-Кикалишвили, Анзор Иосифович (род. 1948) — российский политический и общественный деятель.